Svetlana Kuznecova era la due volte detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Julia Görges ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Dar'ja Kasatkina con il punteggio di 6–1, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)

 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno, ritirata)
 Julia Görges (campionessa)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno, ritirata)

Wildcard 

  Olesya Pervushina (primo turno)

 Marija Šarapova (primo turno)

Qualificate 

  Kaia Kanepi (primo turno)
  Vera Lapko (secondo turno)

 Polina Monova (primo turno)
 Elena Rybakina (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2017